|-
| 122301 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122302 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122303 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122304 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122305 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122306 - || || 24 d'agost, 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 122307 - || || 25 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 122308 - || || 25 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 122309 - || || 24 d'agost, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122310 - || || 21 d'agost, 2000 || Saltsjöbaden || A. Brandeker
|-
| 122311 - || || 25 d'agost, 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 122312 - || || 24 d'agost, 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 122313 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122314 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122315 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122316 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122317 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122318 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122319 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122320 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122321 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122322 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122323 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122324 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122325 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122326 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122327 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122328 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122329 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122330 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122331 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122332 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122333 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122334 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122335 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122336 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122337 - || || 27 d'agost, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 122338 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122339 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122340 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122341 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122342 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122343 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122344 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122345 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122346 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122347 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122348 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122349 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122350 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122351 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122352 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122353 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122354 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122355 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122356 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122357 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122358 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122359 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122360 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122361 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122362 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122363 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122364 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122365 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122366 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122367 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122368 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122369 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122370 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122371 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122372 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122373 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122374 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122375 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122376 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122377 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122378 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122379 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122380 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122381 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122382 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122383 - || || 26 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122384 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122385 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122386 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122387 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122388 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122389 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122390 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122391 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122392 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122393 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122394 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122395 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122396 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122397 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122398 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122399 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122400 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2